Шакей — название населённых пунктов в Казахстане:

 Шакей — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Шакей — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Шакей — село в Мангистауском районе Мангистауской области.